Il doppio  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo e si confermati campioni vincendo la finale contro Simon Aspelin e Paul Hanley per 6-4, 4-6, 10-7.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti) 
 Christopher Kas /  Dick Norman (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2010
ATP World Tour 2010